Parves é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Nattages para a criação da nova comuna de Parves-et-Nattages.

Demografia 
Em 2006 Parves apresentava uma população de 333 habitantes, distribuídos por 158 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain